Daihatsu Mira e:S — автомобиль японской компании Daihatsu. Относится к категории кей-каров.

Выпускается с сентября 2011 года по настоящее время. Собирается на заводе в городе Накацу.

Технические характеристики 
Пятидверный автомобиль Daihatsu Mira e:S выпускается в двух кузовах — DBA-LA300S и DBA-LA310S.

Силовая установка — 3-цилиндровый 12-клапанный бензиновый двигатель, объёмом 658 см³. Модель двигателя KF-VE5. С августа 2013 года все автомобили оснащены системой Start-Stop, которая автоматически отключала двигатели при скорости менее 11 км/ч. Благодаря этому удалось снизить расход топлива, который стал составлять 33,4 км/л для переднеприводных и 30,4 для полноприводных, до этого был 32,0 км/л и 30,0 км/л соответственно. До июля 2014 года мощность двигателя составляла 52 лошадиные силы, а степень сжатия 11,3. В июле 2014 года произошёл рестайлинг модели, улучшения коснулись и двигателя. На автомобиль начали устанавливать двигатели, работающие по циклу Аткинсона, мощностью 49 лошадиных сил и степенью сжатия 12,2. Также двигатель оборудован системой DVVT (аналог VVT-i). Благодаря этому удалось снизить расход топлива, теперь он составляет 35,2 км/л для автомобилей с передним приводом и 32,2 для полноприводных.

Масса автомобиля составляет 730—790 килограмм в зависимости от комплектации. Минимальный радиус поворота 4,4 м. Объём топливного бака до июля 2014 года — 34 литра, в настоящее время 30 литров.

Ссылки 
 Официальный сайт
 ダイハツ ミライースのフルモデルチェンジ一覧

Mira e:S